Longview hat folgende Bedeutungen:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Longview (Alabama)
 Longview (Arkansas)
 Longview (Colorado)
 Longview (Illinois)
 Longview (Kalifornien)
 Longview (Kentucky)
 Longview (Louisiana)
 Longview (Mississippi)
 Longview (Missouri)
 Longview (North Carolina)
 Longview (Pennsylvania)
 Longview (Tennessee)
 Longview (Texas)
 Longview (Virginia)
 Longview (Washington)
 Longview (West Virginia)

in Kanada:
 Longview (Alberta)

Musik:
 Longview (Band), eine US-amerikanische Bluegrass-Band
 Longview (Britische Band), eine britische Indie-Rockband
 Longview (Lied), ein Lied der US-amerikanischen Band Green Day

Siehe auch:
 Kraftwerk Longview
 Longview Township
 Long View
 Longview Heights